Amerikai Egyesült Államok
Clear Creek (Indiana)
 Clear Creek (Lassen megye, Kalifornia)
 Clear Creek (Siskiyou megye, Kalifornia)
Clear Creek (Minnesota)
League City (Texas) , város régi neve "Clear Creek"
Clear Creek (Utah)
Clear Creek (Virginia)
Clear Creek (Wisconsin)
Clear Creek megye (Colorado)